Howard Davis
 Howard Davis (1932) brit gyeplabdázó, olimpikon
 Howard Davis (1956) olimpiai bajnok amerikai ökölvívó
 Howard Davis (1967) olimpiai ezüstérmes jamaicai atléta, futó
 Howard Davis amerikai építész
hasonló nevűek
 Howard McParlin Davis (1918–1994) amerikai művészettörténész professzor, Columbia University